Сіріус Оріон Блек III (Гультяй), (у книжці «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» — Сопун) — герой книг  про Гаррі Поттера. Найкращий друг Джеймса Поттера, хрещений батько Гаррі Поттера, член Ордену Фенікса. У фільмах про Гаррі Поттера роль Сіріуса Блека виконує Ґері Олдмен. Мав брата-смертежера Реґулуса Блека.

Загальні відомості 
 Повне ім‘я: Сіріус Оріон Блек III
 Дата народження: 03.11.1959 р.
 Батьки: Оріон Блек, Вальбурга Блек
 Склад: високий, худорлявий
 Магічні здібності: анімаг (перетворюється на великого чорного собаку)
 Навчання у Гоґвортсі: 1971–1978
 Найкращі друзі: Джеймс Поттер, Ремус Люпин, Пітер Петіґру (до зради), Гаррі Поттер та друзі Гаррі Поттера
 Загибель: 1996 рік
 Улюблений урок невідомо

Походження імені 
Сіріус — найбільша зірка сузір'я Великий Пес. Блек (англ. Black) — чорний. Разом — Чорний Великий Пес

Гультяй — прізвисько, що натякає на його анімагічну форму. Також походить від персонажу староанглійського фольклору — чорного собаку, що охороняє подорожніх, карає тих, хто веде себе неправомірно. У деяких легендах також виступає як символ смерті, що також вписується в сюжет роману «Гаррі Поттер і в'язень Азкабану», де Гаррі Поттер думає, що Сіріус Блек у вигляді чорного собаки — це Ґрим.

Родовід

Родина 

Сіріус Блек III народився 3 листопада 1959 року. 

Батьки — Оріон Блек, Вальбурга Блек — були фанатиками ідеї чистої крові. Тому спочатку радо сприйняли ідеї Волдеморта. Ім'я Сіріус було поширене в родині Блеків, тому, імовірно, і було обрано для новонародженого хлопчика. На відміну від молодшого брата Реґулуса Блека, що підтримував батьків, Сіріус був нелюбимим сином. Не розділяв чистокровних і бруднокровок. Конфлікт із батьками погіршився після того, як у Гоґвортсі Сіріус потрапив у гуртожиток Ґрифіндор.

Блек — шляхетська чистокровна родина чарівників. Оскільки таких родин не так вже й багато і всі вони схвалювали шлюби між чистокровними родинами, Сіріус — родич Мелфоїв (Нарциса Блек — його двоюрідна сестра). Крім неї, родичі Сіріуса — дядько Елферд Блек, дядько Сігнус Блек, тітонька Лукреція Прівіт та двоюрідні сестри Белатриса Лестранж, Андромеда Тонкс та її донька Німфадора Тонкс.

Батьки були раді шлюбу Белатриси та Нарциси із чистокровними чарівниками. А ім'я Андромеди було видалено із генеалогічного дерева родини Блеків через шлюб із напівкровкою. Ім'я Сіріуса також не знаходилося на родинному гобелені, оскільки в 16 років він втік із дому (через конфлікт із батьками. Мешкав у Джеймса Поттера. Із 17 років мав власне житло, яке придбав на гроші, що дісталися йому від дядька Елферда, за що його ім'я також було випалено із родинного гобелену).

Прапрадід Сіріуса Фінеас Ніґелус був директором Гоґвортсу.

Історія життя

Навчання в Гоґвортсі 

Сіріус Блек був найкращим другом Джеймса Поттера. Також вони товаришували із Ремусом Люпином та Пітером Пітеґру, що також намагався не відставати від них. Учотирьох хлопці називали себе мародерами та постійно бешкетували (не один раз в книжках вчителі Гоґвортсу згадують, що конкуренцію Сіріусові та Джеймсу могли скласти хіба що Фред і Джордж Візлі). Незабаром хлопці почали помічати, що Ремус Люпин зникає кожен місяць на декілька днів. Вони дізналися, що їх друг є вовкулакою (Ремус потрапив у Гоґвортс лише завдяки Дамблдору). Друзі вирішили не залишати Люпина на самоті, а самі навчились перетворюватись на тварин (стали незареєстрованими анімагами): Джеймс Поттер — у великого оленя, Сіріус Блек — у чорного собаку, а Пітер Петіґру — в пацюка. Тепер на кожен повний місяць вони вчотирьох пробиралися до Верескливої Халупи за допомогою таємного ходу, що розпочинається під Войовничою Вербою за допомогою плаща-невидимки та продовжували проводити час разом.

Гаррі Поттер побачив свого 15-літнього батька в оточенні його найкращих друзів за допомогою сита спогадів у книжці «Гаррі Поттер і Орден Фенікса». Там він побачив, що Джеймс і Сіріус були зухвалими підлітками (Джеймс гарно грав у квідич, а Сіріус був привабливим хлопцем). Сіріус знудився після екзамену для отримання СОВ, тому Джеймс, щоб його розвеселити, знущався над Северусом Снейпом (для якого це стало важкою травмою на все життя).

Северус Снейп слідкував за Сіріусом та його друзями, намагаючись помститись їм. Якось він також помітив, що Люпин зникає зі школи на кожний повний місяць. І Сіріус вирішив пожартувати над тим, сказавши, щоб той натиснув на гілку Войвовничої Верби (таким чином вона зупинялася) і тоді Снейп дізнався би правду про Люпина. Насправді це було дуже ризиковано, оскільки на Снейпа міг напасти Люпин у формі вовкулаки. Проте Джеймс не зміг піти на такий жарт, чим врятував життя Северусу.

Після школи 

Далі Сіріус втік із дому батьків, отримав власне помешкання. Блек виступав дружбою на весіллі Джеймса і Лілі Поттерів. Пізніше став хрещеним батьком їх сина — Гаррі Поттера.

Проте в цей час Волдеморт почав війну із чаклунами, що не були з ним згодні. Поттерам загрожувала небезпека. Албус Дамблдор знав про це, тому запропонував сховати Поттерів за допомогою закляття Довіри і запропонував себе як Тайноохоронця. Проте Джеймс знав, що його тайноохоронцем може стати лише його найкращий друг.

Але у Блека був свій план. Він запідозрював Люпина у зраді, тому запропонував, щоб тайноохоронцем Поттера став Пітеґру — нікому б в голову не прийшло допитувати Пітера. А Волдеморт натомість думав би, що Тайноохоронцем Джеймса є Сіріус. Для Блека це був не найкращий період життя — він втратив родину — Волдеморт вбив його брата, згодом помер батько Сіріуса. Проте Блек погодився піти на катування, навіть смерть заради друга.

Та зрадником виявився не Люпин, як вони гадали, а Пітер Петіґру, що розповів Волдеморту, де знаходяться Поттери. Волдеморт вбив Джеймса та Лілі, проте йому не вдалося знищити їх малого сина Гаррі.

Дізнавшись про біду, що сталася, Сіріус негайно вирушив до будинку Поттерів на своєму летючому мотоциклі із бажанням забрати Гаррі до себе додому і виховувати його як рідного сина. Та Дамблдор вирішив, що Гаррі повинен зростати у будинку своїх родичів-маґлів Дурслів. Блек натомість вирушив за Пітером Пітеґру аби помститись. Але у зрадника вже був свій план. Він зустрів Блека на одній з маґлівських вулиць Лондона, де звинуватив Блека у зраді Поттера, а потім інсценував свою загибель, перетворившись на пацюка, а від своєї людської подоби залишивши лише палець (вказівний лівої руки) та вбивши при цьому 12 маґлів. Сіріус був пійманий аврорами. Він отримав довічне ув'язнення у Азкабані лише на основі свідчень маґлів-свідків та без подальшого розслідування. Барті Кравч вирішив, що доказів більше ніж достатньо і не дав йому право на справедливий суд, де правда могла б випливти на поверхню.

Перебування в Азкабані та втеча 

Блек перебував у Азкабані довгих 12 років (із листопада 1981 по червень 1993). Зазвичай у тюрмі чаклуни втрачали глузд, тому що дементори забирали у них всі приємні спогади. Сіріус лишався при здоровому глузді лише тому, що хотів помститися Петіґру за вбивство найкращого друга.

Якось під час відвідувань його Корнеліусом Фаджем (Міністром магії), він побачив на шпальті газети родину Візлі, що отримали тур в Єгипет. Там він і побачив Петіґру — пацюка Скеберса. І з цього часу він не міг думати ні по що, крім втечі. Навіть вночі він говорив уві сні: «Він у Гоґвортсі…». Всі зробили висновок, що ці слова стосуються Гаррі Поттера, якого Блек вирішив убити. Проте це було не так.

І нарешті йому вдалося втекти. Сіріус дуже схуд за час перебування у тюрмі, тому, перетворившись на собаку, він зумів пролізти через ґрати камери, а дементори сліпі і не відчувають тварин, тому не змогли його зупинити.

В першу чергу Блек подався на Прівіт-Драйв, на вулицю, де влітку мешкав його хрещеник Гаррі Поттер. Гаррі, що якраз цього дня втік від Дурслів і наважився подорожувати на «Лицарському автобусі», сприйняв чорного собаку за Ґрима — провісника смерті.

Далі Сіріусові треба було дістатися Гоґвортсу, тому що саме там переховувався Петіґру. Восени йому вдалося двічі побувати у Гоґвортсі — спочатку на матчі з квідичу, де грав Гаррі (можливо, для того, щоб порівняти його гру із грою Джеймса Поттера), і вдруге — у спальні Грифіндора, коли намагався вбити Петіґру. У школі подумали, що він хотів вбити Гаррі, який спав поруч із Роном Візлі — його другом і власником пацюка Скеберса. Тому значно посилили охорону школи.

Про плани Блека дізнався кіт Герміони Ґрейнджер і неодноразово намагався спіймати Скеберса. Врешті-решт, Блек зустрівся в Гоґвортсі зі своїм другом — Ремусом Люпином, що був викладачем захисту від темних мистецтв у школі.

У червні 1994 року Гаррі Поттер, Рон Візлі та Герміона Ґрейнджер потрапили у Верескливу Халупу — місце, де переховувався Блек. Там вони дізналися правду про вбивство батьків Гаррі. Та в цей час Люпин перетворився на вовка, Сіріус змушений був захищати дітей. Пітерові Петіґру вдалося втекти, а Блека захопили дементори. Северус Снейп намагався видати себе за героя і одночасно помститися Сіріусові. Тому за його допомогою Блек мав померти від Цілунка дементора. Проте за планом Дамблдора, Гаррі Поттер і Герміона Ґрейнджер врятували Блека. Він втік на гіпогрифі Бакбикові і переховувався.

Спочатку він привселюдно показався в іншому районі Англії, щоб із Гоґвортса зняли охорону. Потім вирушив до південної країни, проте постійно зберігав зв'язок із Гаррі. 22 листопада 1994 року навіть спілкувався із ним за допомогою порошку флу. Взимку 1994–1995 року він зустрічається із Гаррі, Роном та Герміоною у Гоґсміді. А потім перебирається до свого родинного маєтку в Лондоні на площі Ґримо, 12, де також деякий час мешкає на самоті. Проте у цей час Дамблдор відновлює Орден Фенікса, і Блек віддає своє помешкання для штаб-квартири Ордену. Албус Дамблдор, намагаючись врятувати життя Сіріусові, наказує йому не залишати будинку. Блек не може допомагати Орденові, через що також переживає. Блек оживає лише тоді, коли до нього приїздить Гаррі. На Різдво 1995 року, коли всі Візлі разом із Гаррі Поттером вимушені були перебувати поруч із лікарнею Святого Мунґо, де лікувався від нападу змії Наджіні Артур Візлі, Блек був справді щасливим: мав гарний настрій і постійно гучно співав пісні.

У цей час Волдеморт втілює в життя свою мету — він хоче дослухати до кінця пророцтво Сивіли Трелоні, що перебуває у відділі таємниць Міністерства магії та знищити Гаррі Поттера. За допомогою зв'язка із Гаррі, він змушує Гаррі подумати, що Волдеморт катує Сіріуса Блека у відділі таємниць. Він знає, що Сіріус — найдорожча для Гаррі людина, тому він вирушить до Міністерства і смертежери змусять його взяти пророцтво (це може зробити лише той, кого воно безпосередньо стосується). Гаррі попереджує Снейпа в тому, що на Блека напали. Снейп негайно виходить на зв'язок з Орденом Фенікса і дізнається, що це неправда. Він попереджує Сіріуса про те, що Гаррі в небезпеці.

Проте Гаррі не знає про задум Волдеморта — він за допогомою порошку флу дістається будинку на площі Ґримо, але там бачить лише родинного ельфа-домовика Блеків Крічера, що перейшов на бік Волдеморта і смертежерів, а тому зрадив Блека і збрехав, що того нема вдома. Гаррі разом із Роном Візлі, Герміоною Ґрейнджер, Невілом Лонґботомом та Луною Лавґуд негайно вирушають у Міністерство магії, доходять до відділу таємниць, але там Гаррі розуміє, що це пастка. Вони всі разом борються із смертежерами, що вимагають у Гаррі пророцтво. Орден Фенікса тим часом негайно вирушає до Міністерства магії — Ремус Люпин, Аластор Муді, Тонкс, Кінґслі Шеклболт та Дамблдор вирушають на допомогу підліткам-чарівникам. Проте Сіріус не зміг просто склавши руки сидіти, поки його хрещеник у небезпеці, тому вирушив разом із ними. Там вони зустрілися у бійці зі смертежерами. Сіріус Блек б'ється зі своєю двоюрідною сестрою, що перебувала в Азкабані — Белатрисою Лестранж. Він, намагаючись ухилитися від закляття Белатриси, падає за чорну завісу. Гаррі не може повірити, що це кінець, але Ремус Люпин каже Гаррі, що з-за завіси живими не виходять.

Походження

Доповнення 
 Гаррі Поттер дуже важко пережив втрату хрещеного батька, тим паче, що це він винен у його загибелі. Йому важко змиритися із цим, тому Дамблдор переконує Гаррі, що це він винен у тому, що сталося (Дамблдор змушував Сіріуса тривалий час не виходити з будинку). Також Поттер звинувачує Северуса Снейпа, що повідомив Блека про те, що Гаррі в небезпеці
 Під час того, як Гаррі Поттер вирушив на дуель із Волдемортом, він відкрив снич і побачив там воскресальний камінь. Він повернув його і побачив привиди Джеймса та Лілі Поттерів, Ремуса Люпина та Сіріуса Блека. Сіріус каже, що помирати не страшно. Обіцяє Гаррі моральну підтримку.

Джерела 

Персонажі з Гаррі Поттера
Літературні персонажі
Вигадані англійці
Чоловічі персонажі фільмів